Paolo Franchi (1949) – giornalista italiano
 Paolo Franchi (1969) – regista italiano